BRW peut désigner :
 , un aéroport public situé à Utqiagvik, en Alaska, aux États-Unis ;
 Black and red ware culture (en français, culture de la céramique noire et rouge), une culture archéologique du nord du sous-continent indien.